Ленки-Шляхецке ()—сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пётркувский повят, Лодзинское воеводство. Население — 3707 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Адамув
 Бенчковице
 Цесле
 Добренице
 Добренички
 Доршин
 Фелицья
 Гурале
 Хута
 Лесёполе
 Ленки-Шляхецке
 Огродзона
 Пиваки
 Подстоле
 Теклин
 Томава
 Тшепница
 Жерехова

Прочие поселения 
 Антонелюв
 Домброва
 Игнацув-Шляхецки
 Янув
 Колёня-Томава
 Колёня-Тшепница
 Колёня-Жерехова
 Кузница-Жереховска
 Нивы
 Ольшины
 Редуч
 Станиславув
 Выкно

Соседние гмины 
 Гмина Гожковице
 Гмина Масловице
 Гмина Ренчно
 Гмина Розпша

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства